Aton steht für:

 Aton, altägyptische Gottheit
 Aton (Stadt), altägyptische Stadt
 Aton GmbH, deutsche Beteiligungsgesellschaft
 Aton Resources, kanadisches Goldbergbauunternehmen
 Baron Aton, britischer Adelstitel
 AtoN, Kurzwort Aids to Navigation, zur Navigation dienende Funkbake für die Schifffahrt

Aton ist der Name folgender Personen: